Ayene peut désigner :
 Ayene, un village du Cameroun dans la région de l’Est et l'arrondissement d'Abong-Mbang ;
 Ayene, un village du Cameroun dans la région de l’Est et le département du Haut-Nyong ;
 Ayene, un village du Cameroun dans la région du Centre et l'arrondissement de Ngomedzap ;
 Ayene, un village du Cameroun dans la région du Centre et l'arrondissement d'Olanguina.

Voir aussi 
 Ayéné, un village du Cameroun dans la région du Centre et l'arrondissement de Nkolmetet.